Deux navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Cyclops''' :

 L' est un monitor lancé en 1864 ;
 L' est l'un des quatre charbonniers de la classe Proteus construit pour la marine américaine en 1910.

Cyclops